Utslagsspelet i Afrikanska mästerskapet i fotboll 2012 var det andra och sista steget i AM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (8 totalt) gick vidare till kvartsfinal, där de vinnande lagen gick vidare till semifinal och till sist final. Även en bronsmatch spelades mellan de förlorande lagen i semifinalerna.

Utslagsträd

Kvartsfinaler

Zambia mot Sudan

Elfenbenskusten mot Ekvatorialguinea

Gabon mot Mali

Ghana mot Tunisien

Semifinaler

Zambia mot Ghana

Mali mot Elfenbenskusten

Match om tredjepris

Final

Referenser

Fotnoter 

Utslagsspel
Libreville
Malabo